Dibromopropan se može odnositi na:

1,2-Dibromopropan
1,3-Dibromopropan
1,1-Dibromopropan
2,2-Dibromopropan